Michael Murray (organist) (1943), Amerikaans organist
 Mike Murray (cricketspeler) (1930), Engels cricketspeler, bedrijfskundige en bankier
 Mike Murray (ijshockeyer) (1966), Canadees nationaal professioneel ijshockeyspeler
 Michael Murray (advocaat), Amerikaans advocaat bij the Supreme Court
 Michael L. Murray (1974), folklorist aan de Princeton University
 Michael Murray (rockmuzikant), Amerikaans singer/songwriter en gitarist, o.a. bij de indie-rockband 'The Soft Drugs'
 Michael Murray (artistiek directeur) (1932), een van de eerste leiders van de 'Regional Theatre'-beweging
 Mick Murray (Iers republikein) (ca. 1936) - Iers republikeins activist